Schooner Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Schooner Island (Louisiana)
 Schooner Island (Michigan)
 Schooner Island (New York)